Ivo Babić je lahko:
 Ivo Babić, hrvaški veterinar in akademik
 Ivo Babić, hrvaški umetnostni zgodovinar
 Ivo Babić, hrvaški politik